Il singolare del torneo di tennis Swiss Open Gstaad 1984, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitore Joakim Nyström che ha battuto in finale Brian Teacher 6-4, 6-2.

Teste di serie 

 Eliot Teltscher (primo turno)
 Vitas Gerulaitis (secondo turno)
 Gene Mayer (primo turno)
 Sandy Mayer (secondo turno)

 Chris Lewis (secondo turno)
 Mel Purcell (primo turno)
 José Higueras (semifinali)
 Heinz Günthardt (quarti di finale)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Swiss Open Gstaad 1984